Voici la liste des planètes mineures numérotées de 248001 à 249000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 248001 à 249000

248001-248100

248101-248200

248201-248300

248301-248400

248401-248500

248501-248600

248601-248700

248701-248800

248801-248900

248901-249000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000